El término explorador puede referirse a:

Personas
 Un explorador, persona que practica la exploración geográfica;
 Wikipedia contiene además una gran cantidad de biografías de exploradores.
 Un explorador o scout (girl scout o boy scout);
 Un integrante del Movimiento Exploradoril Salesiano (originalmente llamado Exploradores Argentinos de Don Bosco).

Informática
Administrador de archivos o explorador de archivos, un programa informático que proporciona una interfaz de usuario para administrar archivos y directorios.
 Windows Internet Explorer (anteriormente Microsoft Internet Explorer), conocido como IE,  desarrollado por Microsoft para Windows desde 1995; 
 Explorador de Windows, administrador de archivos oficial de Microsoft Windows, desde Windows 95 en adelante.

Videojuegos 
 Un personaje de Dragon Ball llamado Explorador. 
 Explorador, unidad aérea de los Protoss en el videojuego StarCraft
 Explorador, unidad que es reemplazada por el Conquistador en la civilización española en el juego Civilization III

Además
 Explorador, instrumento dental con punta en forma de garfio. 
 explorador, vehículo, instrumento o máquina que realiza una búsqueda metódica, por ejemplo, dentro del cuerpo humano. 
 Explorador, buque de guerra de principios del siglo XX semejante a un crucero ligero o a un destructor, dependiendo de su diseño.
 Explorador, satélites utilizados en la exploración espacial.
 Exploradores, un  regimiento militar del Ejército de Chile.
 Exploradores, un juego de cartas de estilo europeo. 
 Ford Explorer, un modelo de vehículo Ford todoterreno, de 5 puertas.